Richtbach ist ein Gewässername:

 Richtbach (Ehenbach), linker Zufluss des Ehenbachs nach der Seblasmühle, Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Richtbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer auf der Gemarkung Übrigshausen, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rischbach